World Cup i bandy 1995 spelades i Ljusdal 27-29 oktober 1995, och vanns av den svenska klubben IF Boltic, efter seger mot Västerås SK från Sverige med 2-1 efter förlängning i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A 1

27 oktober 1995: Falu BS-Vetlanda BK 1-2
27 oktober 1995: HK Vodnik-Stabæk IF 3-2
27 oktober 1995: HK Vodnik-Vetlanda BK 2-5
27 oktober 1995: Stabæk IF-Falu BS 2-3
28 oktober 1995: Vetlanda BK-Stabæk IF 3-1
28 oktober 1995: HK Vodnik-Falu BS 5-2

Grupp A 2

26 oktober 1995: Bollnäs GoIF-OLS 2-0
27 oktober 1995: Sandvikens AIK-Västerås SK 1-2
27 oktober 1995: OLS-Västerås SK 1-3
27 oktober 1995: Bollnäs GoIF-Sandvikens AIK 3-1
28 oktober 1995: OLS-Sandvikens AIK 1-6
28 oktober 1995: Västerås SK-Bollnäs GoIF 4-0

Grupp B 1

26 oktober 1995: Edsbyns IF-IF Boltic 1-3
27 oktober 1995: Villa Lidköping BK-Warkauden Pallo -35 4-2
27 oktober 1995: IF Boltic-Warkauden Pallo -35 6-1
28 oktober 1995: Edsbyns IF-Villa Lidköping BK 0-4
28 oktober 1995: Villa Lidköping BK-IF Boltic 4-6
28 oktober 1995: Warkauden Pallo -35-Edsbyns IF 4-3

Grupp B 2

26 oktober 1995: Ljusdals BK-Solberg SK 4-1
27 oktober 1995: Hammarby IF-HK Sibselmasj 1-1
27 oktober 1995: HK Sibselmasj-Solberg SK 2-0
28 oktober 1995: Ljusdals BK-Hammarby IF 5-1
28 oktober 1995: Solberg SK-Hammarby IF 1-4
28 oktober 1995: Ljusdals BK-HK Sibselmasj 3-3

Slutspel

Kvartsfinaler
28 oktober 1995: Vetlanda BK-Bollnäs GoIF 5-2
28 oktober 1995: Västerås SK-HK Vodnik 7-1
29 oktober 1995: HK Sibselmaš-IF Boltic 2-4
29 oktober 1995: Ljusdals BK-Villa Lidköping BK 5-2

Semifinaler
29 oktober 1995: IF Boltic-Vetlanda BK 6-4
29 oktober 1995: Västerås SK-Ljusdals BK 3-1

Final
29 oktober 1995: Västerås SK-IF Boltic 1-2, förlängning

Externa länkar
World Cup 1995

Källor

Sport i Sverige 1995
Bandysäsongen 1995/1996
1995
Bandy